Varden est un patronyme porté notamment par :

 Evelyn Varden (1893-1958), actrice américaine ;
 Norma Varden (1898-1989), actrice anglaise.

Homonymie de patronyme